Koksara je mala naseljena mjesta u Bosni i Hercegovini, smještena u općini Kladanj. Okružena je brdima i šumama, a najviši vrh je Vlašić, poznat po svojim skijalištima. Koksara ima mali broj stanovnika, većinom se bavi poljoprivredom i uzgojem životinja. Mjesto je poznato po svojoj ljepoti i miru, te je često posjećivano turistima koji žele uživati u prirodi. Međutim, Koksara je također i povijesno mjesto, sa nekoliko starinskih spomenika i objekata koji svjedoče o njegovoj prošlosti. U Koksari postoje i nekoliko restorana i kafića gdje se mogu probati tradicionalni bosansko-hercegovački specijaliteti. Sve u svemu, Koksara je lijepo mjesto za odmor i opuštanje, obilježeno izvornom bosanskom kulturom i prirodom.Koksara ima i nekoliko zanimljivosti koje čine ovaj grad posebnim. Jedna od njih je Koksarska pećina, koja se nalazi u blizini mjesta. To je prirodni spomenik koji se sastoji od nekoliko velikih i mnogobrojnih manjih dvorana i hodnika, a unutrašnjost pećine je ukrašena različitim stalaktitima i stalagmitima. Pećina je otkrivena davno, a danas je jedno od najpopularnijih turističkih atrakcija u Koksari.

Koksara također ima i nekoliko sportskih terena, kao što su stadion i teren za odbojku, te se u mjestu održavaju različiti sportski događaji. U Koksari postoji i osnovna škola i vrtić, te nekoliko trgovina i uslužnih radnji.

Ukupno, Koksara je malo i mirno mjesto, poznato po svojoj ljepoti i izvornoj bosanskoj kulturi. Obilježeno je poljoprivredom i turizmom, te je idealno mjesto za one koji žele uživati u prirodi i miru.